Кубок обладателей Суперкубка Либертадорес 1992 — 1-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 27 по 31 мая 1992 года в Буэнос-Айресе. Трофей впервые завоевал аргентинский клуб «Бока Хуниорс».

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF

1992
Футбол в Южной Америке в 1992 году
Май 1992 года
Спорт в Аргентине в 1992 году
Международные соревнования по футболу в Аргентине
Международные спортивные соревнования в Буэнос-Айресе